Itinerarium (мн. ч. ) — описание путешествия. В русском переводе — итинерарий или дорожник; более поздний перевод — путеводитель.

 Дорожники (itineraria) — древнеримские сочинения о дорогах:
 «Итинерарий Антонина» (II век) — описание 372 европейских дорог протяжённостью 85 000 км;

 Хроники:
  — краткий очерк похода Александра Великого, преимущественно по Ариану, составлен для императора Константина; изд. Фолькманом (1871);
  — хроника Третьего крестового похода (1189—1192)

 Итинерарий — «паломнический» литературный жанр, описывающий пути к святым местам:
 «Itinerarium Egeriae» («Путешествие Эгерии»; IV век) — сочинение паломницы Эгерии из Галлии;
 «Бордоский итинерарий» (Бордоский путник; ; ок. 333) — сочинение паломника из Бордо, описывает путь от Бурдигалы (Бордо) до Иерусалима и от Гераклеи через Рим в Медиолан (Милан);
 «Itinerarium Sacrae Scripturae» (изд. 1581) — путеводитель по Святой Земле немецкого пастора Генриха Бюнтинга ();
 «Itinerarium Syriacum» (1358) — описание достопримечательностей на пути от Генуи до Палестины, сочинение Петрарки.

См. также 
 «Itinerarium Cambriae» («Путешествие по Уэльсу», 1191) — сочинение британского историка Гиральда Камбрийского.
 «Itinerarium mentis in Deum» («Путеводитель души к Богу», 1259) — схоластическое сочинение итальянского теолога Бонавентуры.
 «Peutingeriana Tabula Itineraria» («Пейтингерова скрижаль», «Пейтингерова таблица») — пергаментная копия с древней римской карты, сделанная в XIII веке монахом из Кольмара (Эльзас).
 Вадемекум

Примечания 

Итинерарии Древнего Рима